Villamoronta kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villamoronta (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Villamoronta (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar